Alfredo Scapinello – ex calciatore italiano
 Marco Scapinello – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio italiano